ФАС — аббревиатура, которая может означать:

 ФАС — сальвадорский футбольный клуб из столицы страны, города Санта-Ана
 Федеральная авиационная служба — федеральный орган исполнительной власти в ведении Министерства транспорта Российской Федерации в период с 1996 по 1999 гг.
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, контролирующий исполнение антимонопольного законодательства и смежных областей.
 Федеральное агентство связи (Россвязь) — федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
 Федеральный арбитражный суд (например, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа).
 Фетальный алкогольный синдром — различные как по сочетанию, так и по степени выраженности отклонения в психофизическом развитии ребёнка, причиной которых является употребление женщиной алкоголя до и во время беременности.
 Федерация авиационного спорта России (ФАС)
 Феминистское антивоенное сопротивление — объединение российских феминисток, начатое в феврале 2022 года для координации протестов против вторжения России на Украину.

См. также 
 FAS